Jan Frederiksen est un footballeur danois, né le  à Copenhague en Danemark.

Jan Frederiksen évolue depuis 2012 au Wisła Cracovie, où il occupe le poste d'arrière gauche.

Biographie

Randers FC 
Frederiksen fait partie du onze de départ de l'équipe et a été le seul joueur à jouer chaque match de la saison 2007-2008. Cependant, après la signature de Mikkel Beckmann, Frederiksen s'est retrouvé de plus en plus sur le banc. Frederiksen récupéré sa place et redevient le premier choix sur la position d'arrière gauche après quelques solides performances.

Brøndby IF 
Frederiksen signe le  un contrat de trois ans pour le Brøndby IF, il y part gratuitement le 
.

Carrière

Palmarès 
Vierge

Références

Liens externes 
 

Footballeur danois
Joueur du Lyngby BK
Joueur de l'Excelsior Rotterdam
Joueur du Brøndby IF
Joueur du FC Midtjylland
Joueur du Herfølge BK
Joueur du Wisła Cracovie (football)
Joueur du Randers FC
Naissance en juin 1982
Naissance à Copenhague